Ceruti puede hacer referencia a:

Ciro Ceruti, actor y director de teatro italiano;
Constanza Ceruti, arqueóloga y antropóloga argentina;
Federico Ceruti, poeta italiano;
Giacomo Ceruti, pintor italiano;
Mauro Ceruti, filósofo y político italiano;
Roberto Ceruti, ciclista italiano;
Roberto Ceruti, periodista y músico italiano;
Roque Ceruti, en italiano Rocco Cerruti, compositor italiano naturalizado peruano;
Vanessa Ceruti, modelo chilena.